die Wende, de val van het communisme in Oost-Duitsland in 1989-1990 die voorafging aan de Duitse hereniging
de artiestennaam van Wende Snijders, Nederlands zangeres

Zie ook
Wenden (doorverwijspagina)